Die 1. deild karla 2021 war die 67. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 6. Mai und endete am 24. September 2021. Neben Meister Fram Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte ÍBV Vestmannaeyjar auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Besta deild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2021 ksi.is
 Saison auf soccerway.com
 1. deild 2021 rsssf.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021